

Geografia

Austria 
 Münzbach – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Perg

Niemcy 
 Münzbach – rzeka, dopływ Freiberger Mulde
 Münzbach – rzeka, dopływ Renu